Рыбежно — топоним в России:
 Рыбежно — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Рыбежно — посёлок в Волховском районе Ленинградской области.